Caso Miguel ou Caso menino Miguel pode referir-se a:
Caso Miguel Otávio Santana da Silva (Recife)
Caso Miguel dos Santos Rodrigues (Imbé)